Capannone ima više značenja:
 Capannone, Firenze
 Capannone, Modena